Рохан Бопанна и Пабло Куэвас — победители турнира

Прошлогодние чемпионы —  Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер защищали свой титул и дошли до полуфинала, где проиграли Марку Лопесу и Фелисиано Лопесу.

Посев 
Все сеяные участники начинают турнир со второго раунда.

  Хенри Континен /  Джон Пирс (Четвертьфинал)
  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Полуфинал)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (Четвертьфинал)
  Равен Класен /  Раджив Рам (Второй раунд)
  Иван Додиг /  Марсель Гранольерс (Четвертьфинал)
  Марк Лопес /  Фелисиано Лопес (Финал)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Второй раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Monte-Carlo Rolex Masters 2017